Делемо́н или Де́льсберг (, ) — город в швейцарском кантоне Юра, являющийся его административным центром. Расположен на реке Сорн, в обширной плодородной котловине Бернской Юры. Население — 12,566 жителей (2019), преимущественно католики. Железнодорожная станция на участке .

Известные уроженцы 

 Дома, Мельхиор (1803—1871) — французский военный деятель, генерал-майор и писатель.
 Жоб (род. 1927) — швейцарский автор комиксов.

Ссылки 
 

Города кантона Юра
Столицы кантонов Швейцарии
Коммуны кантона Юра